Бойт — фамилия.

Известные носители:
 Бойт, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Бойт, Джозфат — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Бойт, Майк (род. 1949) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Бойт, Муса — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Бойт, Уильям — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Бойт, Уилсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Бойт, Филимон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Бойт, Филип (род. 1971) — кенийский лыжник.
 Бойт, Эдвард Дарли (1842—1915) — американский художник.
 Бойт, Элиджа — кенийский бегун на длинные дистанции.

См. также 
 Бойд